Suolojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Holmsjön.

Lill-Suolojaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (15,3 ha)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 732876-163261), sjö i Arjeplogs kommun,  (79,5 ha)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 734483-152577), sjö i Arjeplogs kommun,  (93,2 ha)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 734780-162498), sjö i Arjeplogs kommun,  (77 ha)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 736724-157307), sjö i Arjeplogs kommun,  (58,9 ha)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 738360-161980), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,21 km²)
Suolojaure (Arjeplogs socken, Lappland, 738390-154475), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,06 km²)
Suolojaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (47,2 ha)
Suolojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (36,1 ha)
Suolojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (39,2 ha)
Suolojaure (Sorsele socken, Lappland, 730703-148898), sjö i Sorsele kommun,  (14,5 ha)
Suolojaure (Sorsele socken, Lappland, 730852-154367), sjö i Sorsele kommun,  (26,3 ha)
Suolojaure (Sorsele socken, Lappland, 730964-149236), sjö i Sorsele kommun,  (11,9 ha)
Suolojaure (Sorsele socken, Lappland, 731928-147685), sjö i Sorsele kommun,  (35,4 ha)
Suolojaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (7,79 ha)

Referenser

Se även
Holmsjön
Holmträsket
Suolaure
Suoloijauratjah
Suolojärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn